Nobile Contrada del Cordusio – antica contrada di Milano
Porta del Cordusio – altro nome con cui è conosciuta la Porta Comasina romana di Milano
Piazza Cordusio – piazza di Milano
Cordusio – stazione della metropolitana di Milano